Eine Sicherheitsfachkraft bezeichnet:

 eine Fachkraft für Arbeitssicherheit
 eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit